Арґаванд () — села у Вірменії:

 Арґаванд (Арарат) — у марзі (області) Арарат.
 Арґаванд (Армавір) — у марзі Армавір.